K38 ou K.38 peut faire référence à :

 Autres maladie de l’appendice, d'après la classification internationale des maladies ;
 Apollo et Hyacinthus, K. 38, un opéra de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 38, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres